Jefimowa () ist der Familienname der folgenden Personen:

 Emma Kornejewna Jefimowa (1931–2004), sowjetische Fechterin
 Julija Andrejewna Jefimowa (* 1992), russische Schwimmerin

Siehe auch:
 Jefimow